Nunatarsuaq bezeichnet:
 Nunatarsuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nunatarsuaq (Berg, Qassit), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nunatarsuaq (Berg, Uukkaasorsuaq), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nunatarsuaq (Berg, Ikeq), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatarsuaq (Berg, Melville-Bucht) (Hovgaard Kystland), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatarsuaq (Berg, Naajarsuit Sermiat), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatarsuaq (Berg, Uummannaq) (Rensdyrnunatak), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland